{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#adb197"
!colspan="12"|Rio Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campion:
| 
|colspan="9" | Cameron Norrie
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalist:
| 
|colspan="9" | Carlos Alcaraz
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |5–7, 6–4, 7–5
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Rio Open 2023 – Simplu''' a avut loc în a doua jumătate a lunii februarie 2023. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Rio de Janeiro jucat pe terenuri cu zgură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. 

Cameron Norrie l-a învins pe campionul en-titre Carlos Alcaraz în finală cu 5–7, 6–4, 7–5 câștigând titlul de simplu la Rio Open 2023. A fost a doua finală în două săptămâni jucate de cei doi, Alcaraz câștigând titlul la Buenos Aires săptămâna precedentă.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2023
ATP Tour 2023